Ida de Schaumburg-Lippe (Bückeburg, 28 de julio de 1852-Schleiz, 28 de septiembre de 1891) fue la consorte de Enrique XXII, príncipe de Reuss-Greiz, desde 1872 hasta su muerte. Fue la madre de Herminia de Reuss-Greiz, segunda esposa de Guillermo II, el último emperador alemán.

Familia y primeros años 
Fue la hija del príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe y de su esposa, la princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont. Sus hermanos incluían al príncipe Jorge de Schaumburg-Lippe y al príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe, marido de la princesa Victoria de Prusia.

A pesar de su alto nacimiento, Ida y sus hermanos fueron educados de manera muy sencilla; una fuente afirma que "sabían más sobre la cocina que muchas mujeres de grado inferior". Ida también fue bien educada, y era capaz de sostener su propia discusión sobre filosofía y ciencia con los hombres más ilustrados en su principado.

Matrimonio y descendencia 
El 8 de octubre de 1872, Ida se casó con Enrique XXII, el príncipe soberano reinante de Reuss-Greiz desde que alcanzó la mayoría de edad en 1867. Consecuentemente, Ida se convirtió en su consorte y fue referida como Su Alteza Serenísima la princesa de Reuss-Greiz.

Tuvieron los siguientes hijos:

 Enrique XXIV (1878-1927), príncipe de Reuss-Greiz. Debido a su discapacidad mental, nunca se casó ni tuvo hijos.
 Emma (1881-1961), casada en 1903 con Graf Erich von Ehrenburg (1880-1930).
 María (1882-1942), casada en 1904 con Freiherr Fernando von Gnagnoni (1878-1955).
 Carolina (1884-1905), casada en 1903 con el gran duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach (1876-1923).
 Herminia (1887-1947), casada en primeras nupcias (1907) con el príncipe Juan Jorge de Schoenaich-Carolath (1873-1920); y en segundas nupcias (1922) con el ex káiser Guillermo II de Alemania (1859-1941).
 Ida (1891-1977), casada en 1911 con Fürst Cristóbal Martín III de Stolberg-Rossla (1888-1949).

Muerte 
Ida murió el 28 de septiembre de 1891, el mismo año en que se produjo el incidente diplomático vienés, a la edad de 39 años en Schleiz, pocos meses después de dar a luz a su última hija. Murió muy amada, uno de los pocos miembros de una familia real en Alemania en disfrutar de dicha popularidad.

Títulos y estilos 
28 de julio de 1852 - 8 de octubre de 1872: Su Alteza Serenísima la princesa Ida de Schaumburg-Lippe.
8 de octubre de 1872 - 28 de septiembre de 1891: Su Alteza Serenísima la princesa de Reuss-Greiz.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Princesas de Schaumburg-Lippe
Princesas de Reuss
Nacidos en Bückeburg